Leptohyphidae är en familj av dagsländor. Leptohyphidae ingår i överfamiljen Ephemerelloidea, ordningen dagsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Leptohyphidae 60 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dagsländor
Leptohyphidae